Krampus ist:
 Krampus, eine Schreckgestalt in Begleitung des Heiligen Nikolaus des Adventsbrauchtums vor allem im Ostalpenraum
 Krampus: The Christmas Devil, US-amerikanischer Horrorfilm von Jason Hull aus dem Jahr 2013
 Krampus (2015), US-amerikanische Horrorkomödie von Michael Dougherty aus dem Jahr 2015
 Krampus 2 – Die Abrechnung, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2015
 Krampus: The Christmas Devil Returns, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2016
 Krampus Unleashed – Gut oder Böse, er wird dich kriegen, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2016
 Das Krampus Massaker – Bete, dass du nicht auf ihrer Liste stehst, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2016
 Krampus (Kurzfilm), ist ein Kurzfilm von Christof Pilsl aus dem Jahr 2017
 Krampus (Band) ist eine italienische Folk-Metal-Band aus Udine